Harririvier (Könkämä); rivier in noord Zweden; zijrivier van Könkämärivier
Harririvier (Lainio); idem; zijrivier van de Lainiorivier